

Горки — місто, Горецький район, Могильовська область
 Горки — село, Вілейський район, Мінська область
 Горки — село, Молодечненський район, Мінська область
 Горки — село, Червенський район, Мінська область

Горки — присілок, Абатський район, Тюменська область
 Горки — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Горки — село, Великоігнатовський район, Мордовія
 Горки — село, Високовський міський округ, Московська область
 Горки — село, Волоколамський міський округ, Московська область
 Горки — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Горки — селище, Дмитровський міський округ, Московська область
 Горки — село, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Горки — село, Клинський міський округ, Московська область
 Горки — присілок, Ленінський міський округ, Московська область
 Горки — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Горки — село, Тосненський район, Ленінградська область
 Горки — село, Шуришкарський район, Ямало-Ненецький автономний округ, Тюменська область

Горки — село, громада округу Жиліна, Жилінський край.

Горки — громада в окрузі Кутна Гора 
 Горки — громада в окрузі Світави

Див. також 
 Гірки
 Гори (значення)
 Горки-2
 Горки Ленінські
 Дома отдиха Горки